Schwarza (Thüringer Wald) - gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
 Schwarza (Rudolstadt) - wijk van de stad Rudolstadt in de Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in de Duitse deelstaat Thüringen 
 Schwarza (Blankenhain) - wijk van de stad Blankenhain in de Landkreis Weimarer Land in de Duitse deelstaat Thüringen

 Schwarza (Leitha) -  rivier in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
 Schwarza (Schwarzwald) -  rivier in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Schwarza (Hasel) - zijrivier van de Hasel in de Duitse deelstaat Thüringen
 Schwarza (Ilm) - zijrivier van de Ilm in de Duitse deelstaat Thüringen
 Schwarza (Jossa) - zijrivier van de Jossa (Fulda) in de Duitse deelstaat Hessen
 Schwarza (Lüder) - zijrivier van de Lüder in de Duitse deelstaat Hessen
 Schwarza (Saale) - zijrivier van de Saale in de Duitse deelstaat Thüringen
 Svratka - rivier in Tsjechië, in het Duits Schwarza genoemd